Hargicourt kan syfta på:
 Hargicourt, Aisne
 Hargicourt, Somme